Billy Martin peut désigner :
 Billy Martin (1981-), un musicien britannique ;
 Billy Martin (1956-), un joueur américain de tennis ;
 Billy Martin (1928-1989), un joueur de deuxième but et gérant américain de la Ligue majeure de baseball ;
 Poppy Z. Brite (1967-), auteur américain.